Ансворт () — англійське топонімічне прізвище, пов'язане з назвою населеного пункту та житлового масиву  столичного округу  графства Великий Манчестер (до 1974 місцевість належала до графства Ланкашир) в Англії.

Відомі носії:
 Баррі Ансворт (; 1930—2012) — британський письменник, відомий своїми романами на історичні теми.
  (; 1914—1978) — англійський кінооператор, двічі лауреат премії «Оскар» (1973, 1981).
 Лора Ансворт (;  1988) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).

Примітки